Nirgua peut désigner :

Toponymes

Nirgua : l'une des quatorze municipalités de l'État d'Yaracuy ;
 Nirgua : chef-lieu de la municipalité de Nirgua dans l'État d'Yaracuy ;
 Capitale Nirgua : l'une des trois divisions territoriales et statistiques de la municipalité de Nirgua dans l'État d'Yaracuy.